МШД — аббревиатура:
 «МастерШеф. Дети» — кулинарное шоу с участием детей.
 «Мой шумный дом» — американский мультсериал компании Nickelodeon Animation Studio.
 Мыс Шмидта — посёлок городского типа в городском округе Эгвекинот Чукотского автономного округа России.
 Магазин шаговой доступности.